Список городов Хайбер-Пахтунхвы — список наиболее крупных населённых пунктов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. В данном списке отображены крупнейшие города провинции, все данные актуализированы по состоянию на 2010 год. В регионе живёт 1 700 000 беженцев из Афганистана. Текущий рост населения в Пакистане составляет 1,573 % в год.

В табличной форме списка приведено десять крупнейших городов провинции. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Хайбер-Пахтунхве есть 46 городов с численностью более 2 500 человек. Большинство населения по национальности — пуштуны.

Столица Хайбер-Пахтунхвы 
Пуштуны поселились в районе Пешавара ещё в 1 тысячелетии до н. э., когда они начали прибывать сюда с юга и юго-запада — из района Сулеймановых гор. Со временем возник Пешавар как важный центр пуштунской культуры, наряду с Кандагаром и Кабулом. В древние времена город назывался Пурушапура, когда он был официально основан кушанами в середине I века. На протяжении истории это всегда был торговый центр на древнем Шелковом пути, стоял на пересечении различных азиатских культур. Ныне Пешавар — быстрорастущий город с населением 1 439 205 жителей (оценка на 2010 год).

Административно-территориальное деление 

Хайбер-Пахтунхва административно делится на 25 округов. Провинциально управляемые племенные территории — административный регион в Хайбер-Пахтунхве, включающий четыре бывших княжества (Читрал, Дир, Сват и Амб), а также племенные округа и территории (Кохистан, Малаканд и Маншехра):
 1. Абботтабад
 2. Банну
 3. Баттаграм
 4. Бунер
 5. Верхний Дир
 6. Дера-Исмаил-Хан
 7. Кала-Дака
 8. Карак
 9. Кохат
 10. Кохистан
 11. Лакки-Марват
 12. Малаканд
 13. Маншехра
 14. Мардан
 15. Наушера
 16. Нижний Дир
 17. Пешавар
 18. Сваби
 19. Сват
 20. Танк
 21. Хангу
 22. Харипур
 23. Чарсадда
 24. Читрал
 25. Шангла

Крупнейшие города

Географическое расположение крупнейших городов 

</center>

Список городов Хайбер-Пахтунхвы

Примечания 

Списки:Пакистан